Psenner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Psenner (1791–1866), österreichischer Maler
 Hans Psenner (1912–1995), österreichischer Zoologe

 Martin Psenner (* 1976), italienischer Naturbahnrodler
 Roland Psenner (* 1950), italienischer Limnologe